Молосси — догподібні собаки, мастифи.
 Молосси — народ, який мешкав в Стародавній Греції в области Епір.
 Молосс — син Неоптолема і Андромахи, мифологічний родоначальник молосців.